Adamsia är ett släkte av koralldjur. Adamsia ingår i familjen Hormathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Adamsia